Alfred Jones (1883–1943) ausztrál teniszező
 Alfred Jones (1885–1915) brit labdarúgóedző
 Alfred Jones (1946) olimpiai bronzérmes amerikai ökölvívó